Эдуардо Риканьи (; 29 апреля 1926, Буэнос-Айрес — 1 января 2010, там же) — аргентинский и итальянский футболист. Играл на позициях полузащитника и нападающего.

Карьера 
Эдуардо Риканьи родился в семье итальянца: его отец Пьетро мигрировал в Аргентину в 1912 году. Он начал свою футбольную карьеру в клубе «Платенсе», где провёл два сезона, забив 22 гола в 35 матчах. В 1947 году он перешёл в клуб «Бока Хуниорс». В своей дебютной игре за «Боку» 23 марта против «Федерасьон Тукумана» Риканьи сделал хет-трик, благодаря чему помог клубу выиграть трофей — Кубок Ибаргурена. Всего за клуб футболист провёл 52 матча и забил 23 гола. Затем он ушёл в «Чакариту Хуниорс», где, сыграв 3 сезона, забил 39 голов в 78 встречах. В 1951 году он перешёл в уругвайский клуб «Монтевидео Уондерерс», которому помог избежать вылета во второй дивизион. В 1951 году он вернулся в Аргентину, став игроком «Уракана». За этот клуб игрок забил 36 голов в 41 матче, из которых 28 в 1952 году, в котором он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В 1953 году он уехал на историческую родину, став игроком «Ювентуса». В этой команде Эдуардо дебютировал 1 ноября в матче с «Удинезе» (1:0). Всего за единственный сезон в «Старой Синьоре» Риканьи провёл 24 матча и забил 17 голов, из которых з мяча он забил 23 мая 1954 года в ворота «Палермо». 22 июля 1954 года Риканьи перешёл в «Милан». 19 сентября 1954 года он дебютировал в составе команды в матче с «Триестиной» (4:0). Последний матч за клуб футболист провёл 23 июня 1957 года в розыгрыше Латинского кубка с «Сент-Этьеном» (4:3). Всего за клуб футболист провёл 50 матчей и забил 16 голов. Он помог «россонери» выиграть чемпионат Италии и Латинский кубок. Завершил карьеру Риканьи в клубах «Торино» и «Катания».

Международная карьера 
Риканьи, будучи ориундо, имел право играть за сборную Италии. В её составе он дебютировал 13 декабря 1953 года в матче с Чехословакией, где забил гол (3:0). Затем он сыграл матч против Египта, где также отличился (5:1). А последнюю игру провёл 16 января 1955 года против Бельгии (1:0).

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Ибаргурена: 1944
 Чемпион Италии: 1955, 1957
 Обладатель Латинского кубка: 1956

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1952 (28 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на figc.it
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com
 Профиль на historiadeboca.com.ar

Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Ювентус»
Футболисты Аргентины
Футболисты Италии